La Monviso-Venezia - Il Padania, già Giro di Padania e  nota semplicemente come Il Padania, è stata una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada, svoltasi nel Nord Italia dal 2011 al 2012. Era inserita nel calendario dell'UCI Europe Tour, classe 2.1.

Storia 
Il primo Giro di Padania si è corso in cinque tappe dal 6 al 10 settembre 2011. Vi hanno partecipato 193 ciclisti professionisti, in rappresentanza di 20 squadre, comprese le squadre nazionali di Australia, Polonia e Slovenia. La vittoria finale è andata a Ivan Basso.

L'edizione 2012 della corsa, rinominata nell'occasione Monviso-Venezia - Il Padania, si è corsa in cinque tappe dal 3 al 7 settembre 2012. Vi hanno partecipato 188 ciclisti professionisti, in rappresentanza di 19 squadre. La vittoria finale è andata a Vincenzo Nibali.

La già programmata edizione del 2013 è stata annullata a causa della scelta, da parte degli organizzatori, di spostare le proprie risorse su altre corse ciclistiche, portando di fatto alla soppressione del Padania.

Contestazioni e polemiche

Edizione 2011
Esponenti del Partito Democratico, di Rifondazione Comunista, dell'Italia dei Valori, della Federazione della Sinistra e del Movimento 5 Stelle hanno contestato la manifestazione sportiva (in un caso anche con spintoni nei confronti di un corridore, mentre in un altro caso è stato riferito di un pugno a un ciclista). La protesta verte sull'accusa che il giro sarebbe stata un'iniziativa politica camuffata da evento sportivo. Esponenti di sinistra hanno rilevato a tal proposito che il giro è stato organizzato dall'associazione ASD Monviso-Venezia presieduta da Michelino Davico, senatore della Lega Nord.

La corsa è stata contestata sin dalla prima tappa, all'altezza di Mondovì, dove, secondo il racconto di Ivan Basso, i ciclisti sono stati spinti e fermati per una trentina di secondi tra urla e improperi.
Il giorno seguente un gruppo di manifestanti ha cercato di bloccare il passaggio della carovana a Savona; i ciclisti sono stati costretti a deviare attraverso il centro storico, ma l'incontro è stato inevitabile e un ciclista è stato anche schiaffeggiato. L'episodio è stato ripreso fotograficamente ed è stato discusso anche durante una seduta del Consiglio regionale della Liguria.
Durante la terza tappa una persona è stata fermata e denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Prima della quinta e ultima tappa in Trentino, ad Anghebeni, frazione di Vallarsa nei pressi di Rovereto, sono state rinvenute sul manto stradale alcune centinaia di puntine da disegno rimosse successivamente dalle Forze dell'Ordine.

Albo d'oro 
Aggiornato all'edizione 2013.

Altre classifiche 
Aggiornato all'edizione 2013.

Note 

!